Larkaran é uma cidade no Azerbaijão, no mar Cáspio, tem uma população de 50.244 habitantes.

História 
A cidade foi construída sobre um pântano ao longo da margem norte do rio com o nome da cidade. Há vestígios de assentamentos humanos na região datam do período neolítico, bem como as ruínas de povoados fortificados do Bronze e do Ferro história Ages.Lankaran 's é bastante recente, datando do século 16. Lankaran foi por muito tempo a capital do Canato Talysh, que contou com graus variáveis de independência ao longo da história. Foi realizado pela primeira vez pela Rússia 1728-1735, mas só caiu definitivamente para Kotlyarevsky Geral da Rússia em 1813, que o estatuto de ter sido confirmado pelo Tratado de Turkmenchay em 1828.

Geografia 
Existem praias de areia perto Lankaran. sulfureto térmica, cloreto de cálcio e sódio, nas águas de Andjin (Superior e Inferior), nascentes de água mineral são situada a 12 km a oeste da cidade. Além disso, a oeste são as ruínas do castelo Ballabur, perto da aldeia com o mesmo nome.

A região possui uma extensa área de parques nacionais, onde uma variedade de fauna e flora são preservadas. Kizilagach hosts parque nacional mais de 250 tipos de plantas, 30 espécies de peixes e mais de 220 tipos de aves. Lankaran também é conhecido por Parrotia persica, ou pau-ferro. É, naturalmente, cresceu na região e pode ser visto em hirkan National Park. Local mito diz que ele é a única madeira que mergulha na água, daí o nome (pau-ferro). Historicamente, tem sido utilizada para o aquecimento, uma vez que queima por muito tempo e não é facilmente apagada. O leopardo persa (Panthera pardus saxicolor) subespécie de leopardo, vive no parque nacional também.

A precipitação máxima anual cai em Lankaran (1.600 a 1.800 mm) e é a maior precipitação no Azerbeijão.

Cidades do Azerbaijão